Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 8 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 10:00 по местному времени (UTC+4). Награды разыгрывались в трёх классах: стоя, сидя и среди спортсменок с нарушением зрения. В женском скоростном спуске приняли участие ? спортсменок из ? стран.

Медалисты

Соревнования

С нарушением зрения

Стоя

Сидя

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (нарушение зрения)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (стоя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (сидя)